Сан Бернабе има више значења:

 Сан Бернабе (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Бернабе (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Бернабе (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Бернабе (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Бернабе (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Бернабе (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Бернабе (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Бернабе (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Бернабе (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику